Chucarro ist der Nachname der folgenden Personen:

 Alejandro Chucarro (1790–1884), uruguayischer Politiker
 Alejandro V. Chucarro, uruguayischer Politiker
 Eduardo Chucarro, uruguayischer Politiker
 Pedro Chucarro, uruguayischer Politiker
 Urbano Chucarro, uruguayischer Politiker